Ламберт I (, ум. , Тичино) — граф Нанта и маркграф (префект) Бретонской марки 814/818—831, герцог Сполето с 834, сын графа Ги Нантского из дома Гвидонидов.

Биография 

В период между 814 и 818 годами Ламберт I сменил отца на посту графа Нанта и маркграфа Бретонской марки.

Во время своего правления ему не раз приходилось участвовать в подавлении восстаний бретонцев. Так в 818 году в Бретани восстал бретонский вождь Морван, прозванный «опора Бретани» (Lez-Breizh). В ответ император Людовик I Благочестивый организовал в Бретань поход, в котором принимал участие и Ламберт. В результате Морван был убит. Но в 822 году бретонцы опять восстали, провозгласив своим вождём Гвиомарха. В ответ император Людовик организовал новый поход в 824 году, в этом походе опять участвовал Ламберт.

Во время восстания сыновей императора Людовика Ламберт встал на сторону его старшего сына Лотаря I, за что был лишён владений в Бретани и изгнан в Италию, где Лотарь в 834 году назначил его герцогом Сполето вместо Адельхиса I. Умер Ламберт в 836 году от эпидемии.

Брак и дети 

Жена: Теодрада, дочь Пипина, короля Италии. Дети:
 Ламберт II (ум. 852), граф Нанта 843—846, 849—851
 Гвидо I (ум. 860), герцог и маркграф Сполето с 842
 Дода (ум. после 846), аббатиса монастыря Сен-Климент в Нанте и Краоне
 Вернер (Варнариус) (ум. 853), граф в Бретани

Литература

Ссылки 
 
 

Правители Европы IX века
Герцоги Сполето
Графы Нанта
Гвидониды